Артур Брюс Макдональд (; род. 29 августа 1943, Сидней, Новая Шотландия, Канада) — канадский .

В 2015 году он разделил Нобелевскую премию по физике вместе с Такааки Кадзитой за открытие нейтринных осцилляций, показывающих, что нейтрино обладают массой.

Награды и признание 
 Член Королевского общества Канады (1997)
 Премия Тома Боннера (2003)
 Канадская золотая медаль Герхарда Херцберга (2003)
 Премия имени Бруно Понтекорво (Объединённый институт ядерных исследований, Дубна; 2004)
 Мемориальная лекция Манне Сигбана (2005)
 Медаль Бенджамина Франклина (2007)
 Член Лондонского королевского общества (2009)
 Нобелевская премия по физике (2015).
 Премия по фундаментальной физике (2016)
 Иностранный член Национальной академии наук США (2016)
 Иностранный член Российской академии наук (2019)
 Орден Новой Шотландии (2016)

Примечания

Ссылки 
 Артур Макдональд на сайте Нобелевского комитета

Лауреаты Нобелевской премии из Канады
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Члены Канадского королевского общества
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены РАН
Награждённые канадской золотой медалью Герхарда Херцберга
Лауреаты премии по фундаментальной физике
Лауреаты премии имени Бруно Понтекорво
Лауреаты премии Тома Боннера
Награждённые медалью Генри Маршалла Тори
Почётные доктора Чикагского университета
Почётные доктора Альбертского университета